Velika nagrada Južne Afrike je lahko:

Velika nagrada Južne Afrike, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Južne Afrike, motociklistična dirka